Айсулта́н Арсе́нович Сеи́тов (v; ) — казахстанский режиссёр, клипмейкер. В настоящее время снимает музыкальные видео для исполнителей стран СНГ, сотрудничая с продакшн-компанией Hype Production.

Биография 
Выпускник казахско-турецкого лицея в Астане. Окончил  по направлению «режиссура». Во время учёбы снял короткометражку «Шакал», с которой в 2016 году победил на нью-йоркском кинофестивале Hollywood Boulevard в номинации «Лучшая режиссура».

Первым клипом Сеитова стало видео на песню Джая Миядзаки «По ветру». Своими первыми настоящими заказами называет клип «Жаным сол» для группы Moldanazar и клип для группы Ninety One, который не был опубликован.

Клип на песню «Медина» Jah Khalib стал самым дорогим роликом в истории Казахстана.

Айсултан снял документальный короткометражный фильм «Charisma» про дуэт «MiyaGi & Эндшпиль». В марте 2019 года стал гостем программы «вДудь».

В 2020 году Сеитов заявил о запуске в производство первого полнометражного фильма «Каш». Исполнителем главной роли заявлен Еркебулан Дайыров, известно также об участии в проекте актёров Александра Паля и Варвары Шмыковой, Премьера картины запланирована на конец 2022 года.

Режиссёрские работы

Фильмография

Клипы

Примечания 

Кинорежиссёры Казахстана
Режиссёры видеоклипов Казахстана